Les Écrivains et leurs mondes est un essai de Charles Dantzig publié chez Robert Laffont, dans la collection Bouquins, en 2016. Il comprend le Dictionnaire égoïste de la littérature française, La Guerre du cliché, et Ma République idéale.

Résumé 
Le Dictionnaire égoïste de la littérature française, publié en 2005 aux Éditions Grasset, rassemble un certain nombre de notices sur des thèmes littéraires, des auteurs, des ouvrages, etc.

La Guerre du cliché présente deux personnages, un écrivain et un peintre, dans un appartement à Montmartre. Ils se posent la question de la définition du cliché et proposent de dire que c'est une image usée, à la prétention d'être poétique.

Ma République idéale, texte inédit, s'interroge sur le statut de la création contemporaine et la manière dont elle s'inscrit dans la société.

Notes et références 

Essai français paru en 2016